Das LTP $100K 2020 war ein Tennisturnier für Damen in Charleston, South Carolina. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2020 und fand vom 2. bis 8. November 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das LTP Tennis $100K 2020 fand am 2. und 3. November 2020 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2020
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)